Pere Fages i Beleta, militar català que va participar en la conquesta de Califòrnia al S. XVIII
 Pere Ignasi Fages i Mir, productor cinematogràfic, polític i periodista català S. XX-XXI